Поэзия ирландских бардов существовала в устном виде, а также в виде многочисленных манускриптов на среднеирландском и новоирландском языках, но очень немногие из них напечатаны.

С раннего средневековья и практически до Нового времени в Ирландии поэзия была занятием только представителей профессиональных наследственных каст — филидов и бардов. Филиды принадлежали к высшему сословию ирландского общества, их жизнь и неприкосновенность находилась под защитой королей. Филиды были носителями и хранителями устоев и традиций ирландского общества: помимо умения слагать стихи и исполнять песни, они должны были также разбираться в ирландских законах и обычаях. По уровню мастерства филиды делились на 7 разрядов — чем выше был разряд филида, тем более сложные стихи он мог разучивать и исполнять. Обучение филидов длилось 12 лет.

Ирландские барды обладали более низким социальным статусом, чем филиды. Они не имели права самостоятельно сочинять поэтические пророчества, предания и т. д., но могли по договорённости с филидами читать стихи последних. После колонизации Ирландии сначала норманнами, а впоследствии — англичанами, ирландские барды собирали старые саги, легенды и предания, пересказывали их более простым языком.
Образование бардов осуществлялось в специальных школах Ирландии и гэльской части Шотландии, где они существовали примерно до середины XVII века, или, в Шотландии, до начала XVIII века.

Наиболее известные ирландские барды — Амергин, Мак Нами, Миредах О’Дали по прозвищу Шотландец, Фар Флата О’Гнив, Магон О’Хифернан, Эохайд О’Хогуса и другие.

Примеры поэзии бардов 
Миредах Шотландец

СТАЛЬ-ПОДРУГА
Сталь упруга, прилегла
ты, подруга, у бедра,
мне мила — и да живёт
тот, с кем ты была вчера!

Княжий дар, ты не бедна,
не бледна и не груба —
что мне кубки, что щиты —
ты, голубка, голуба.

Обечайкой золотой,
примечай-ка, оплетен,
гнутый, словно бровь, дугой,
дорогой покров ножон.

Ладна ручка, статен стан,
он приятен мне и мил,—
рыжекудрый мудрый князь
нашу связь благословил.

Ты лежишь на ложе сна,
ложесна твои чисты,
золотые две косы
у красы для красоты.

Как юница с юга, ты,
чаровница, сложена,
сталь клинка — мой верный нож,
льнешь ко мне ты, как жена.

Донха Карбах — друг певцам,
платит нам — ему не жаль:
златовласый воин-пес
мне поднес подругу-сталь.

Рыжий ражий Мал Руни,
княжий резчик и коваль,—
на тебе его клеймо,
как вино и кровь, о сталь!
(перевод В.Тихомирова).

См. также 
 Бард
 Филид
 Ирландская поэзия

Примечания

Литература 
 
 Osborn Bergin, 'Bardic Poetry: a lecture delivered in 1912', in Irish Bardic Poetry, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies (1970).
 Michelle O’Riordan, Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality, Cork University Press   (2007)
 The Oxford Companion to Irish Literature by Robert Welch, Bruce Stewart

Ссылки 
 http://bill.celt.dias.ie/vol4/browseatsources.php?letter=A#ATS7714 
 http://www.bbc.co.uk/history/british/plantation/bardic/index.shtml 
 https://web.archive.org/web/20120222065322/http://www.ria.ie/publications/journals/journaldb/index.asp?select=abstract&id=100714
 https://web.archive.org/web/20120222065327/http://www.ria.ie/publications/journals/journaldb/index.asp?select=abstract&id=100750
 http://www.ucc.ie/celt/bardic.html 
 http://www.bbc.co.uk/history/british/plantation/bardic/index.shtml 
 Techniques used in early medieval Irish poetry 
 Irish Bardic Tradition 
Поэзия Ирландии